Kleopatra eller Cleopatra kan syfta på:

 Kleopatra (najad) – en najadnymf i grekisk mytologi
 Cleopatra (skivbolag) - ett skivbolag
 Kleopatra (illustreration av H. Rider Haggard) – en illustreration av H. Rider Haggard
 216 Kleopatra – mycket avlång, hundbenformad asteroid i huvudbältet
 Kleopatras nålar – tre egyptiska obelisker som idag står resta i tre utomegyptiska storstäder

Personer
 Kleopatra I (204–176 f.kr.), drottning i ptolemaiska dynastin i Egypten
 Kleopatra II (185–116 f.kr.), drottning i ptolemeiska riket i Egypten
 Kleopatra III (161–101 f.kr.), drottning i ptolemeiska riket i Egypten
 Kleopatra IV (138–112 f.kr.), drottning i ptolemeiska riket i Egypten
 Kleopatra V (95–69/57 f.kr.), en drottning i det Ptolemaiska riket i Egypten
 Kleopatra VI (?–57 f.kr.), en drottning i det Ptolemaiska riket i Egypten
 Kleopatra VII (69–30 f.kr.), drottning av det ptolemeiska riket och den mest kända och mytomspunna
 Kleopatra Alkemisten (200- eller 300-talet) ,  en egyptisk alkemist
 Kleopatra Selene II (40 f.kr.–6 e.kr.), dotter till Kleopatra VII och Marcus Antonius
 Cleopatra Stratan (2002–), en av de yngsta någonsin att nå kommersiell framgång som sångerska

Film och teater
 Cleopatra (film, 1917) – en amerikansk historisk dramafilm från 1917
 Cleopatra (film, 1934) – en amerikansk episk film från 1934 i regi av Cecil B. DeMille
 Cleopatra (film, 1963) – en amerikansk-brittisk episk dramafilm från 1963 i regi av Joseph L. Mankiewicz
 Cleopatra 2525 – en amerikansk TV-serie 2000–2001
 Cleopatra (miniserie) – en amerikansk-tysk miniserie från 1999
 Cléopâtre – en fransk opera från 1914 i fyra akter med musik av Jules Massenet och libretto av Louis Payen
 Antonius och Cleopatra – en tragedi av William Shakespeare
 Antony and Cleopatra (opera) – en amerikansk opera från 1966 i tre akter med musik av Samuel Barber och med libretto av Franco Zeffirelli
 Antony and Cleopatra (film, 1913) – en italiensk film från 1913 av Enrico Guazzoni med Gianna Terribili-Gonzales i huvudrollen